Argentina Open 2018, właśc. Argentina Open presentado por Buenos Aires Ciudad 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Argentina Open rozgrywany w dniach 12–18 lutego 2018 roku w Buenos Aires na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 648 180 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Argentynie